Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Murawjow – kazachski kolarz
 Michaił Murawjow (eserowiec) – oficer Armii Imperium Rosyjskiego, eserowiec
 Michaił Murawjow Wileński – minister skarbu Imperium Rosyjskiego, generał-gubernator wileński
 Mikołaj (Murawjow-Uralski) –  prawosławny biskup i lekarz
 Nikita Murawjow – rosyjski wojskowy, jeden z przywódców dekabrystów
 Władimir Murawjow – kazachski lekkoatleta